Příjmení Passer může nést:

 Ivan Passer (1933–2020), česko-americký filmový scenárista a režisér
 Jan M. Passer (* 1974), český soudce
 Radim Passer (* 1963), český podnikatel
 Zbyněk Passer (* 1974), český komunální politik a podnikatel

další významy
 Passer (rod), rod vrabcovitého ptáka.

Externí odkazy